Palermo – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji US Palermo
 US Città di Palermo – włoski klub piłkarski z siedzibą w mieście Palermo
 Prowincja Palermo – prowincja we Włoszech
Miejscowość w Kolumbii:
 Palermo – miasto w departamencie Huila

Miejscowości w USA:
 US Palermo – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 US Palermo – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 US Palermo – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 US Palermo – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
Gminy w USA:
 US Palermo (ang. Palermo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 US Palermo (ang. Palermo Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Waldo
 US Palermo (ang. Palermo Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 US Palermo (ang. Palermo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
Inne:
 Palermo – część miasta Buenos Aires